Pegasus (altgriechisch  Pēgasos, lateinisch Pegasus, selten auch Pegasos) steht für:
 Pegasos (Mythologie), ein geflügeltes Pferd, in der griechischen Mythologie das Kind des Meeresgottes Poseidon und der Gorgone Medusa
 in der Heraldik ein Wappentier, siehe Pegasos (Mythologie)#Heraldik und Pferd (Wappentier)
 Pegasus (Gattung), eine Gattung der Flügelrossfische
 Pegasus (Sternbild), ein Sternbild
 Pegasus (Band), eine Schweizer Band

Technik:
 PEGASUS (Aufklärungssystem), ein Beschaffungsprojekt der Bundeswehr
 Pegasus (Rakete), eine amerikanische Trägerrakete
 Pegasus (Satellit, 1965), eine Reihe von drei US-Satelliten
 Pegasus (Satellit, 2017), einen österreichischen Erdbeobachtungssatelliten
 Pegasus (Flugzeug), abgestürzt am 8. Oktober 1970 beim Landeversuch in der Antarktis, weshalb diese Landebahn nach dem liegengebliebenen Flugzeug benannt wurde
 Boeing KC-46 „Pegasus“, ein Tankflugzeug auf Basis der Boeing 767-2C

Computer:
 Pegasos (Computer), einen CHRP-Desktop-Rechner von Genesi
 Pegasus (Shareware-CD), eine ehemals bekannte, deutsche Shareware-Reihe auf CD-ROM
 Pegasus (Spyware), eine Spionagesoftware

Pegasus ist der akademische Beiname folgender Personen:
 Pegasus I. (1652): Valentin Andreas Möllenbrock (1623–1675), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Pegasus II. (1669): Johannes Christian Mack (1634–1701), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Pegasus III. (1674): Ehrenfried Hagendorn (1640–1692), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Pegasus ist Namensbestandteil in:
 Bristol Pegasus, Name eines 9-Zylinder-Sternmotors des Herstellers Bristol Aeroplane Co. Ltd
 Operation Pegasus, Deckname mehrerer militärischer Operationen
 Pegasus AFC, einem englischen Fußballverein in Oxford
 Pegasus Airlines, einer türkischen Fluggesellschaft
 Pegasus Award, einem Preis für Filk-Musik
 Pegasus Bay, einer Bucht in Neuseeland
 Pegasusbrücke, einer Brücke in Frankreich
 Pegasus Fahrräder, einer Handelsmarke der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG)
 Pegasus Imaging Corporation, einem Hersteller von Toolkits zur Bildbearbeitung
 Great Wall Pegasus, Pkw-Modell
 Irseer Pegasus, einer deutschen Literaturveranstaltung sowie dem Namen eines dort vergebenen Literaturpreises

 Pegasus Mail, einem E-Mail-Programm
 Pegasus Motorcars, ehemaligem US-amerikanischen Automobilhersteller
 Pegasus Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Pegasus-Netzwerk, lockerem Verbund von Verkehrswissenschaftlern
 Pegasus-Preis, einem Preis für Hamburger Privattheater
 Pegasus Records, einem englischen Label für Rockmusik
 Pegasus Spiele, einem Brettspielverlag
 Pegasus-Theater, einem Theater in Katerini, Griechenland
 Pegasus Verlag, einem Verlag in Wetzlar
 Pegasus – freizeit im sattel
 Pegasus. Berliner Beiträge zur Archäologie und Geschichte
 Pegasus-Zwerggalaxie, zwei Sterngalaxien nahe der Andromedagalaxie
 HMS Pegasus:
 z. B. HMS Pegasus (1897), der sechsten HMS Pegasus der Royal Navy. Durch ein deutsches Kriegsschiff 1914 vor Sansibar versenkt
 HMS Ark Royal (1914), einem 1914 von einem Handelsschiff zu einem Flugzeugmutterschiff für Wasserflugzeuge umgebauten britischen Kriegsschiff, 1934 in Pegasus umbenannt
 Rolls-Royce Pegasus, einem Strahltriebwerk des Herstellers Rolls-Royce
 Achterbahnen:
 Pegasus – Die YoungStar Achterbahn, einer Familienachterbahn des deutschen Freizeitparkes Europa-Park
 Pegasus (Efteling), einer Holzachterbahn des niederländischen Freizeitparkes Efteling
 Pegasus (Mount Olympus Water & Theme Park), einer Familien-Holzachterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Mt. Olympus Water & Theme Park

Siehe auch: